Tonga je lahko:
 Tonga, država in otočje v Tihem oceanu
 operacija Tonga